Nahiya Sabka (Arabisch: ناحية السبخة)  is een subdistrict van het district Raqqa in het gouvernement Raqqa in Noord-Syrië. Het bestuurlijk centrum is de stad Al-Sabkha. Bij de volkstelling van 2004 (dit is voor de Syrische Burgeroorlog) was de grootte van de bevolking van dit subdistrict 48.106 inwoners.

Steden en dorpen

Bestuurlijke indeling van Syrië